

Баталово — присілок, Верхньокамський район, Кіровська область
 Баталово — село, Шипуновський район, Алтайський край